Bagnold ist der Familienname folgender Personen:

 Enid Bagnold, Lady Jones (1889–1981), britische Schriftstellerin und Dramatikerin
 Ralph Alger Bagnold (1896–1990), Gründer und erste Kommandeur der Long Range Desert Group der British Army im Zweiten Weltkrieg